Comitatul Miami sau Miami County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Miami County, Indiana 
 Miami County, Kansas 
 Miami County, Ohio

Vezi și 
Miami-Dade County, Florida